Albina steht für:

 Albina (Vorname), litauischer Vorname

sowie

 weibliches Lebewesen mit Albinismus
 Albina (Gottheit), etruskische Gottheit („Weiße Göttin“)
 Sankt Albina, römische Heilige
 Albina (Oregon), Ort in Oregon, heute Teil von Portland (Oregon)
 Albina (Suriname), Ort in Suriname
 Albina (Gaiarine), Ort in der Gemeinde Gaiarine, Provinz Treviso, Italien
 Albina (Cimișlia), Dorf im Rajon Cimișlia, Moldau
 Albina (Brăila), Dorf im Kreis Brăila, Rumänien
 Albina (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, Rumänien
 Albina (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui, Rumänien
 Albine, französische Gemeinde, auf Okzitanisch

 Albina (Sturzbach), Sturzbach in der Provinz Bergamo, Italien

 (2697) Albina, Asteroid, benannt nach der Astronomin Albina Alekseevna Serova

Albina ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Eduardo Alves Albina (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Albina (Adelssippe), bajuwarische Adelsfamilie

Siehe auch:
 Albin (Begriffsklärung)
 Albino